Архиепархия Туамасины () — архиепархия Римско-Католической церкви с центром в городе Туамасина, Мадагаскар. В митрополию Туамасины входят епархии Амбатундразаки, Мураманги, Фенуариву-Ацинананы.

История 
18 июня 1935 года Римский папа Пий XI выпустил буллу Inter graviores, которой учредил апостольскую префектуру Ватумандри, выделив её из апостольских викариатов Фианаранцуа (сегодня — Архиепархия Фианаранцуа) и Тананариве (сегодня — Архиепархия Антананариву).

25 мая 1939 года апостольская префектура Ватумандри была преобразована в апостольский викариат.

14 сентября 1955 года Римский папа Пий XII выпустил буллу Dum tantis, которой преобразовал апостольский викариат Ватумандри в епархию. В этот же день епархия Ватумандри вошла в митрополию Тананариве.

11 декабря 1958 года епархия Ватумандри вошла в митрополию Анцирананы.

9 апреля 1968 года епархия Ватумандри передала часть своей территории для возведения новой епархии Манандзари.

31 января 1990 года епархия Ватумандри была переименована в епархию Туамасины.

26 февраля 2010 года Римский папа Бенедикт XVI выпустил буллу Spiritali progressioni, которой возвёл епархию Туамасины в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Ален-Себастьен Ле Бретон (8 октября 1935 — 15 марта 1957);
 епископ Жюль-Жозеф Пусе (14 ноября 1957 — 25 марта 1972);
 епископ Жером Разафиндразака (25 марта 1972 — 15 марта 1989);
 епископ Рене Жозеф Ракотондрабе (15 июня 1989 — 24 ноября 2008);
 архиепископ Дезире Царахазана (24 ноября 2008 — настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
  Булла Inter graviores , AAS 28 (1936), стр. 96
  Булла Dum tantis , AAS 48 (1956), стр. 113
  Булла Spiritali progressioni

Ссылки 
 Информация 

 Католические епархии Мадагаскара